Stahlhelm () может означать:
 Стальной шлем, союз фронтовиков — немецкая консервативная полувоенная организация, созданная после поражения Германии в 1918 году патриотически настроенными офицерами.
 Штальхельм — немецкая военная каска образцов 1919-1945 годов.